Герхард Отто Дорнхофер (; род. 2 февраля 1943, Китченер) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за команду «Ниагара-Фолс Флайерс», показывая хорошую результативность. По окончании сезона 1962/63 присоединился к «Бостон Брюинз», за который играл в течение трёх сезонов, играя при этом также за фарм-клубы команды.

Летом 1967 года был выставлен на драфт расширения НХЛ, где его в 14-ом раунде под общим 81-ым номером выбрала «Филадельфия Флайерз». Играя за «Флайерз» в течение 11 сезонов, он стал одним из ключевых нападающих команды, лидируя по заброшенным шайбам и набранным очкам, а также по количеству штрафных минут, став частью команды выигравшей в 1974 и 1975 годах два Кубка Стэнли подряд.

Дорнхофер завершил карьеру по окончании сезона 1977/78 из-за проблем со здоровьем, связанных со старыми травмами.

Телевизионная карьера 
По окончании карьеры с перерывами работал хоккейным комментатором и хоккейным аналитиком.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ниагара-Фолс Флайерс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Спортивные комментаторы